Claroline est une plate-forme d'apprentissage en ligne (ou LMS : Learning management system) et de travail collaboratif open source (sous licence GPL). Elle permet de créer et d'administrer des formations et des espaces de collaboration en ligne.

Histoire 
Le logiciel Claroline est développé en 2001-2002 par l'université catholique de Louvain.

En 2015, la société commerciale Forma-Libre est créée, et le produit est décliné en Claroline Connect, produit soumis à une licence propriétaire ; l'ancienne version, libre, reste disponible.

Détails techniques 
Claroline est compatible avec les systèmes d'exploitation GNU/Linux, Mac OS et Microsoft Windows. Elle est entièrement réalisée en PHP et utilise une base de données MySQL.

Outils 

Claroline fonctionne selon le concept d'espace associé à un cours ou à une activité pédagogique.
Dans chaque espace de cours, le formateur dispose d'une série d'outils lui permettant de :

 Rédiger une description du cours
 Publier des documents dans tous les formats (texte, PDF, HTML, vidéo…)
 Administrer des forums de discussion publics ou privés
 Élaborer des parcours pédagogiques (compatible avec la norme SCORM)
 Créer des groupes de participants
 Composer des exercices (compatible avec la norme IMS /  2)
 Structurer un agenda avec des tâches et des échéances
 Publier des annonces (aussi par courriel)
 Proposer des travaux à rendre en ligne
 Consulter les statistiques de fréquentation et de réussite aux exercices
 Utiliser le wiki pour rédiger des documents collaboratifs

Prix 

Le projet Claroline, présidé par Marcel Lebrun, a reçu le prix UNESCO - Roi Hamed ben Issa al-Khalifa 2007 pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Il a été choisi parmi 68 projets présentés par 51 pays.

Notes et références

Liens externes 
 
 Claroline sur Sourceforge
 Documentation de Claroline Connect 

Enseignement à distance
Apprentissage électronique
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
Logiciel libre sous licence GPL
Plate-forme pédagogique